Federació Comunista Ibèrica, partit polític històric d'Espanya
 Fédération Cynologique Internationale, màxima institució reguladora de la cinologia al món
 Federació Ciclista Italiana, màxima institució reguladora del ciclisme a Itàlia
 Fusió per confinament inercial, mètode per a aconseguir les condicions necessàries per a la fusió nuclear
 FCI Tallinn, club de futbol estonià.